

Patronyme 

 Alison Wheeler (1986-), humoriste et comédienne française ;
 Alison Wheeler (1972-), chanteuse britannique ;
 Anna Doyle Wheeler (1780-1848), écrivain, militante des droits des femmes et de la contraception ;
 Anna Johnson Pell Wheeler (1883-1966), mathématicienne américaine d'origine suédoise ;
 Anne Wheeler (1946-), réalisatrice, scénariste, productrice, monteuse, directrice de la photographie et actrice canadienne ;
 Blanche Wheeler Williams (1870-1936), archéologue américaine ;
 Candace Wheeler (1827 - 1923), architecte d'intérieur ;
 Charles F. Wheeler (1915-2004), directeur de la photographie américain ;
  (1982-), joueuse de tennis australienne ;
 Clinton Wheeler (1959-2019), joueur américain de basket-ball ;
 Colleen Wheeler (1967-), actrice canadienne ;
 David Thewlis (1963-), acteur britannique né David Wheeler ;
 David Wheeler (1927-2004), informaticien britannique ;
 Ella Wheeler Wilcox (1850-1919), femme de lettres et poétesse américaine ;
 Flex Wheeler (1965-), culturiste américain ;
 Francis Rolt-Wheeler (1876-1960), écrivain anglais ;
  ;
 Gracyn Wheeler (1914-1980), joueuse de tennis américaine des années 1930 ;
 Hugh Callingham Wheeler (1912-1987), écrivain britannique membre du duo d'écrivain Patrick Quentin ;
 John Wheeler (1911-2008), physicien américain ;
 Johnny Wheeler (1928-2019), footballeur anglais ;
  ;
 Kenny Wheeler (1930-2014) musicien de jazz américain;
 Lucille Wheeler (1935-), skieuse alpine canadienne ;
 Lyle Wheeler (1905-1990), directeur artistique américain ;
 Mabel Wheeler Daniels (1877/1878-1971), compositrice et cheffe d'orchestre américaine ;
 Maggie Wheeler (1961-), actrice américaine ;
 Margaret Wheeler, baronne Wheeler (1949-), membre de la Chambre des lords ;
 Martin Wheeler (1956-), compositeur de musique de films anglais ;
 Mary Wheeler (1938-), mathématicienne américaine ;
 Mary C. Wheeler (1846 - 1920), pédagogue et peintre américaine ;
 Mortimer Wheeler (1890-1976), archéologue écossais ;
 Peter Wheeler (1948-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Raymond Holder Wheeler (1892-1961), universitaire américain ;
 René Wheeler (1912-2000), scénariste et réalisateur français ;
 Tessa Wheeler (1893-1936), archéologue britannique ;
 Tyson Wheeler (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Ward C. Wheeler (19?-), généticien américain ;
 Wayne Wheeler (1869-1927), avocat américain ;
 William A. Wheeler (1819-1887), homme politique américain ;
 William Morton Wheeler (1865-1937), entomologiste américain ;

personnage fictif
 Joey Wheeler (Katsuya Jōnouchi en version originale), personnage du manga Yu-Gi-Oh!.

Toponyme 

  ;
 Wheeler, localité de l'Illinois, dans le comté de Jasper ;
 Wheeler, ville de l'État de New York, dans le comté de Steuben ;
 , ville du Mississippi, dans le comté de Prentiss ;
 Wheeler, localité de l'Oregon, dans le comté de Tillamook ;
 Wheeler, ville du Texas, dans le comté de Wheeler ;
 , localité du Wisconsin, dans le comté de Dunn ;
 .

Hydronyme 

 Rivière Wheeler, un affluent de la rivière à la Baleine qui coule dans la baie d'Ungava, dans le Nunavik, dans le Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Lac Wheeler, lac artificiel sur le Tennessee.

Divers 
 Transformée de Burrows-Wheeler, technique de compression de données
 Wheeler Opera House, salle d’opéra située à Aspen (Colorado)

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis